Okręty US Navy o nazwie USS „Wando”

 Pierwszy USS „Wando” był parowcem, który został wcielony do służby jako kanonierka w latach 1864-1865.
 Drugi USS „Wando” (AT-17) był holownikiem. W służbie w latach 1917-1922 i 1933-1946.

Wando